106. Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w hali Thialf w Heerenveen w dniach 9–11 stycznia 2009. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 34.

Tytuły mistrzów Europy zdobyli: Holender Sven Kramer i Niemka Claudia Pechstein.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 Katarzyna Wójcicka – 8. (167,163 pkt)
 Luiza Złotkowska – nie ukończyła (125,730 pkt) – nieoficjalnie 16. miejsce

mężczyźni 
 Konrad Niedźwiedzki – 9. (155,181 pkt)
 Sławomir Chmura – nie ukończył (116,611 pkt) – nieoficjalnie 21. miejsce

Wyniki

kobiety

mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 Wyniki poszczególnych biegów na stronie www.isuresults.eu

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2009 w sportach zimowych
2009 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen